Diego Euclides de Angulo Lemos est un militaire et homme d'État colombien, né le  à Popayán et mort le  à Funza. Il a été Président de la Colombie par intérim entre le  et le  en remplacement de Rafael Reyes Prieto.

Liens externes 
  

Président de la république de Colombie
Naissance en novembre 1841
Naissance à Popayán
Décès en février 1917
Personnalité du Parti conservateur colombien
Décès à 75 ans